Gangemi ist der Familienname folgender Personen:

 Daniele Gangemi (* 1980), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Santo Gangemi (* 1961), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof